Щу́ров — русская фамилия, образованная от нецерковного имени Щур (Чур), означавшего «дух предка, охраняющий домашний очаг».

Известные носители 
 
 Щуров, Владимир Александрович (1954—2016) — российский философ, специалист по философии техники.
 Щуров, Вячеслав Михайлович (1937—2020) — советский и российский музыковед, доктор искусствоведения (1992).
 Щуров, Илья (род. 1976) — российский прыгун в воду, хай-дайвер.
 Щуров, Роман Вадимович (163onmyneck; род. 1996) — российский хип-хоп-исполнитель

 Щурова, Татьяна Васильевна — украинский краевед, библиотекарь

Примечания

См. также 
 Щур
 Щурово
 Щуровский
 Щерев